Musée de la musique (Bâle) 
 Musée de la musique (Barcelone)
  Musée national norvégien de la musique (Trondheim) :Musée Ringve
 Musée de la musique de Ouagadougou
 Musée de la musique (Paris)
 Musée tchèque de la musique (Prague)

Voir aussi